Bonačić ist der Familienname folgender Personen:

 Duje Bonačić (1929–2020), jugoslawischer Ruderer
 Filip Bonačić (* 1911), jugoslawischer Wasserballspieler
 Jerolim Blaž Bonačić (1709–1762), kroatischer Bischof
 Luka Bonačić (* 1955), jugoslawischer bzw. kroatischer Fußballspieler und -trainer
 Mirko Bonačić (1903–1989), jugoslawischer Fußballspieler
 Ozren Bonačić (* 1942), jugoslawischer Wasserballspieler